Пе́тер Дво́рски (словацк. Peter Dvorský; род. 25 сентября 1951, Партизанске, Чехословакия) — словацкий оперный певец  (лирический тенор) и педагог. Лауреат Международного конкурса имени П. И. Чайковского (1974), Каммерзенгер (1986, Австрия). В 2013 году награждён государственной наградой Словакии — Крестом Прибины I класса.  Награждён медалью «За заслуги» 1 степени (Чехия).

Биография 

Петер Дворски родился 25 сентября 1951 года в Партизанске, Чехословакия, Словакия, является лирическим тенором. Репертуар певца в основном состоит из партий в операх итальянских и славянских композиторов.

В 1969—1973 годах Петер Дворски учился в Братиславской консерватории в классе профессора Иды Чернецкой. Ещё студентом в 1972 году дебютировал на сцене Словацкого национального театра в партии Ленского в опере Чайковского «Евгений Онегин».

В 1973 году певец выиграл национальный конкурс пения в словацком городе Трнава, а в 1974 году стал лауреатом Международного конкурса имени П. И. Чайковского в СССР в Москве (5-я премия). В 1975 году певец занял первое место в Международном музыкальном конкурсе в Женеве, в результате чего год стажировался в миланском театре Ла Скала под руководством Ренаты Карозиа и Джузеппе Лугга. В 1975—1976 годах выступал в Венской опере. В 1977 году дебютировал в Метрополитен Опера в партии Альфреда в «Травиате», а год спустя в Ла Скала. В 1981—1882 гг. участвовал в фестивале «Арена ди Верона». В 1985 году гастролировал в Большом театре, выступив в партии Еника в опере «Проданная невеста» Сметаны. Выступал на сценах театров Арена ди Верона, Ковент-Гарден, и других.

Петер Дворски является лауреатом Государственной премии бывшей Чехословакии. В 1986 году в Австрии певцу было присуждено почётное звание Каммерзенгера. В 1999 году за исполнение партии Эндрю в опере словацкого композитора Эугена Сухоня «Водоворот» певец получил приз министра культуры.

С 2007 года ведёт ежегодные мастер-классы вокала, являющиеся частью ежегодного музыкального фестиваля в городе Пьештяни в Словакии.

C 2006 года был руководителем оперного театра в городе Кошице, в Словакии, а с 2010 года является директором оперы Словацкого национального театра в Братиславе. В 2012 году Петер Дворски получил приз CENTROPE за организацию и проведение международного детского песенного конкурса «Словацкий соловей».

В 2013 году  Петер Дворски награждён государственной наградой Словакии — Крестом Прибины I класса.  Награждён медалью «За заслуги» 1 степени (Чехия).

Семья 
 Четыре брата: певцы , Ярослав, Павел и экономист Венделин.
 Женат.

Дискография 

 Альберт Грегор («Средство Макропулоса» Яначека, дирижёр Маккерас, фирма «Decca»)
 Штева («Енуфа» Яначека, дирижёр Маккерас, фирма «Decca»)
 «Проданная невеста» Сметаны с участием Дворски и Бенячковой
 Вертер в фильме-опере «Вертер» (1985, Пражский симфонический оркестр (ФОК), дирижёр Либор Пешек, режиссёр П. Вайгль)
 «Богема» Пуччини с Петером Дворски и Миреллой Френи (29 мая 1983 года, Берлин)
 «Манон Леско» Пуччини с Петером Дворски и Ниной Раутио
 «Любовный напиток» Доницетти с Дворски, Нестеренко, Попп и Вайклем под управлением Вальберга
 сольная пластинка итальянских арий, выпущенная словацкой фирмой «Opus» на виниле
 «Сельская честь» с Дворски, Образцовой и Александру Агаче (1989, выпущена словацкой фирмой «Opus» на виниле)
 Саундтрек фильма-оперы «Вертер» с участием Дворски и Фассбендер (фирмы «TV 2000», «Супрафон», виниловый комплект)
 «Отелло» Верди под управлением Шолти, в которой Дворски спел партию Кассио (на СD)
 «Адриенна Лекуврёр» Чилеа (1989, Ла Скала, под управлением Гавадзени с участием Френи, Дворски, Коссотто (Opus Arte, на DVD)
 «Мадам Баттерфляй» Пуччини под управлением Джузеппе Патане с участием Дворски и Вероники Кинчеш (венгерская фирма «Хунгаротон»)
 «Травиата» Верди под управлением Роберто Патерностро с участием Дворски, Лючии Алиберти, Ренато Брузона — Fujiwara опера Хор и Токийского филармонического оркестра — живая запись, Токио (Capriccio / Delta Music)
 «Стабат Матер» Дворжака под управлением Вольфганга Заваллиша с участием Дворски, Бенячковой, Венкель и Роотеринга (издавалась фирмой «Супрафон» на виниле)
 «Реквием» Дворжака
 «Глаголическая месса» Янека
 и разные другие записи с участием Петера Дворски

Награды и звания 
  —  первое место в национальном конкурсе пения в городе Трнава (Словакия)
  — Лауреат Международного конкурса имени П. И. Чайковского (5-я премия) (Россия, Москва) 
  — первое место в Международном музыкальном конкурсе в Женеве (Швейцария)
  — Почётное звание  «Каммерзенгер» (нем. Kammersängerin) Австрии
  — приз министра культуры (за исполнение партии Эндрю в опере композитора Эугена Сухоня «Водоворот»)
  — приз CENTROPE (за организацию и проведение международного детского песенного конкурса «Словацкий соловей»)
 Лауреат Государственной премии бывшей Чехословакии
  — Крест Прибины I класса — государственная награда Словакии
 Медаль «За заслуги» (Чехия)

Ссылки 
 Петер Дворски на сайте Оperissimo
 Петер Дворски на sk.wikipedia.org
 Петер Дворски на сайте Словацкого национального театра
 Интервью с Петером Дворски на сайте SME.sk
 Краткая биография и фото Петера Дворски на сайте «Бельканто.ру»
 Петер Дворски на IMDb
 Петер Дворски на VIAF
 Статья о вручении Петеру Дворски приза CENTROPE
 Статья о Петере Дворски и фото на сайте Nachtigall Artists

Теноры
Обладатели почётного звания «Каммерзенгер»
Лауреаты Международного конкурса имени П. И. Чайковского
Оперные певцы и певицы
Певцы и певицы Словакии
Академические музыканты Словакии
Родившиеся в Чехословакии
Выпускники Братиславской консерватории
Лауреаты премии журнала Gramophone